Hærde kan have flere betydninger:

At hærde (lat. Indurescere), er en teknisk og/ eller en kemisk proces, som omfatter et bredt spektrum tekniske, kemiske og figurative opgaver og betegnelser.

 Stål-hærdning – opvarmning af værktøjer og våben af stål med efterfølgende hurtig afkøling i vand eller olie, hvorved stålets struktur ændres og bliver hårdt eller skørt.
 Kemisk-hærdning – kan være forening af to materialer med lim, som efterfølgende hærder og skaber stor sammenhængskraft.
 Glas-hærdning – kan være panserglas som gennemgår en varme-/ afkølingsproces, hvorved glassets struktur ændres, således det bliver vanskeligt at ridse eller knuse i forbindelse med udsættelse for voldsomme ydre påvirkninger.
 Figurativ-hærdning – kan eksempelvis være en soldat som gennemgår en omfattende og hård uddannelse af fysisk, mental og psykisk art, for at hærde vedkommende til kommende opgaver.